Lisa Lambert peut désigner:

  (née en 1962), actrice et écrivaine comique américaine ;
 Lisa Lambert, femme politique provinciale canadienne ;
 Lisa Lambert, américaine, victime de meurtre dans l'affaire Brandon Teena.